Three Rivers (Tre floder) är ett distrikt i Storbritannien. Det ligger i grevskapet Hertfordshire och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Distriktet har fått sitt namn från dess tre floder Chess, Gade och Colne.

Terrängen i Three Rivers är platt.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Englands distrikt
Hertfordshire